Двойченко — фамилия.

Известные носители 
 Двойченко, Владимир Аврамович (1882—1939) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения на Юге России.
 Двойченко, Пётр Абрамович (1883—1945) — советский геолог, гидрогеолог, кандидат геологических наук, профессор.